Accursius ist der Name folgender Personen:

 Accursius (1182 oder 1185–1260 oder 1263), Florentiner Jurist und Glossator
 Franciscus Accursii (1225–1293), Jurist
 Mariangelus Accursius (1489–1546), italienischer Philologe und Gelehrter